kapitularz (architektura) – pomieszczenie klasztorne
 kapitularz (zbiór praw) – zbiór praw
 Kapitularz – fikcyjna planeta w uniwersum Diuny